Grundrisse bezeichnet:
 die Kurzform für das von Karl Marx verfasste Manuskript Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie
 eine politische Zeitschrift, siehe grundrisse (Zeitschrift)